Игорь Минаев:
 Минаев, Игорь Владимирович (в монашестве Исидор; род. 1961) — архимандрит РПЦ.
 Минаев, Игорь Евгеньевич (род. 1954) — украинский кинорежиссёр, сценарист и театральный режиссёр.